Europamästerskapet i landhockey för herrar 1987 var den femte upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Moskva i Sovjetunionen och vanns av Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.

1987
1987 i Sovjetunionen
Internationella sportevenemang i Sovjetunionen
Sportevenemang i Moskva
Sportåret 1987
Landhockey i Sovjetunionen
Moskva under 1900-talet